Глубоковская — женская форма русской фамилия Глубоковский, и топоним.

 Глубоковская, Эльмира Гусейновна (род. 1957) — российский политический и общественный деятель.
 Глубоковская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Глубоковская — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.

См. также 
 Глубоковская волость